Chaco (provincie), een provincie van Argentinië
 Chaco-oorlog, een oorlog tussen Bolivia en Paraguay
 Gran Chaco, een vlakte in Argentinië, Bolivia en Paraguay
Chaco Canyon, vallei in New Mexico
 Chaco-cultuur, Pueblo-cultuur in de Verenigde Staten (jaar 850-1250)
 Chaco (geslacht), een spinnengeslacht